Флаг муниципального района Би́рский район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Ныне действующий флаг утверждён Советом муниципального района Бирский район 14 декабря 2006 года № 290 и внесён в Государственный геральдический регистр с присвоением регистрационного номера 2967.

Описание 
«Флаг муниципального района Бирский район Республики Башкортостан представляет собой горизонтальное полотнище в пропорции 2:3, выполненное в одном цвете — серебряном. На серебряном поле расположены водяной воробей и под ним две яблоневые ветви».

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Бирского района в белом, зелёном, красном и чёрном цветах».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, отражает природные особенности Бирского района.

В утверждённом  года Сенатом Российской империи гербе города Бирска размещён «водяной воробей в серебряном поле, в знак того, что таковых редких птиц в окрестностях его города весьма довольно находится». Водяной воробей — редкая птица, но и сегодня он в достаточном количестве водится в Бирском районе, в чистых водах его озёр, рек и ручьёв.

Учитывая то, что город Бирск и Бирский район являются единой административно-территориальной единицей, водяной воробей изображён на флаге муниципального района Бирский район в качестве одной из основных фигур и символизирует собой трудолюбие его жителей, чистоту духа и помыслов.

Плодородие земли бирской, изобилие яблок, которыми на всю республику славятся эти края, отражают две яблоневые ветви с зелёными листьями и спелыми яблоками. Две яблоневые ветви символизируют мир и дружбу народов. Яблоки — это символ торжества жизни, их червлёный цвет является символом любви и мужества, смелости и великодушия.

Зелёный цвет на флаге является символом радости, свободы и мира.

Серебряный цвет полотнища символизирует веру, чистоту, искренность и благородство.

Примечания 

Флаг Бирского района
Флаги с изображением воробья
Флаги с изображением яблони